Szávay István (1946) újságíró, szerkesztő, fotóművész, szakíró
 Szávay István (1981) politikus, történész, politológus, történelemtanár, a Jobbik alapító tagja